Juan Moreno puede referirse a estas personas:

 Juan Moreno (n.1999), futbolista colombiano.
 Juan Moreno (n.1971), deportista estadounidense que compitió en taekwondo.
 Juan Moreno Benítez (1822-1887), político español.
 Juan Moreno de Tejada (1739-1805), grabador y poeta español.
 Juan Moreno Fernández (n.1997), futbolista español.
 Juan Moreno Jordán (n.1957), futbolista español.
 Juan Moreno Rocafull (1820-1892), ingeniero español.
 Juan Moreno y Herrera-Jiménez, más conocido como Jean Reno (n.1948), actor francés de ascendencia española.
 Juan Moreno y Polo (1711-1776), uno de los más notables organistas y compositores españoles del sigloXVIII.
 Juan Moreno Yagüe (n.1973), abogado español.

Además, puede hacer referencia a estas otras personas:

 Juan Carlos Moreno Cabrera (n.1956), lingüista español.
 Juan Carlos Moreno González (1911-1983), músico paraguayo.
 Juan Carlos Moreno Rodríguez (n.1975), futbolista español.
 Juan Carlos Moreno Rojo (n.1985), futbolista español.
 Juan David Moreno (n.1990), futbolista colombiano.
 Juan Ignacio Moreno y Maisanove (1817-1884), jurista y teólogo español.
 Juan Joaquín Moreno de Mondragón (1735-1812), caballero militar español de la Orden de Calatrava.
 Juan José Moreno Afán de Ribera, marino español del sigloXVIII.
 Juan José Moreno Cuenca (1961-2003), delincuente español.
 Juan Manuel Moreno (n.1970), político español.
 Juan Miguel Moreno (n.1989), pianista español.
 Juan Ramón Moreno (1933-1989), sacerdote jesuita español.